

Patronyme 

 Blaise Bégon (1737-1795), un curé et maire de Quarré-les-Tombes, prêtre réfractaire, emprisonné pendant la Révolution ;
 Jean-Pierre Bégon-Lours (1944-), chef d'entreprise français ;
 Élisabeth Bégon (1696-1755), un épistolière québécoise ;
 Michel Bégon (1638-1710), un intendant de la marine ;
 Michel Bégon de la Picardière (1669-1747), un intendant de la Nouvelle-France de 1710 à 1726 ;
 Sylvain Bégon (né en 1972), un joueur français de rugby à XV.

Prénom 
Bégon est un prénom notamment porté par
 Bégon de Paris (?-816), comte de Paris, comte de Toulouse et marquis de Septimanie ;
 Bégon de Nîmes, évêque de Nîmes au  ;
 Bégon (évêque d'Auvergne) au .

Toponyme 

 Bégon, canton du Québec dans la municipalité régionale de comté de Les Basques nommé en l'honneur de Michel Bégon de la Picardière.

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom